Ishka – personaggio della serie tv Star Trek: Deep Space Nine
 Sokol Ishka – ex calciatore albanese